Велимир Шкорпик (, ; , Задар — , Загорье) — югославский военный моряк, первый командир военно-морского флота партизанских антифашистских сил Югославии. Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 2 апреля 1919 года в Задаре. Сын Иосипа Шкорпика, будущего генерал-подполковника Югославской народной армии. Окончил в 1940 году Поморскую военную академию (Королевскую военно-морскую школу), поступив на службу в военно-морской флот Королевства Югославии. В дни апрельской войны против Германии находился в Шибенике.

Во избежание попадания в плен Велимир угнал торпедный катер, на котором уплыл в Дивулье, где и потопил судно. Сумел пробраться сначала в Сплит, а затем и в Загреб, но его завербовали в военно-морские силы Независимого государства Хорватии. В 1941 году, находясь в Макарске, Велимир вышел на связь с партизанами, к которым и присоединился. В том же году был принят в Коммунистическую партию Югославии (будущий Союз коммунистов Югославии).

В условиях строжайшей секретности Шкорпик-младший занимался закупкой оружия для партизан, распространением учебной военной и политической литературы, а также разведкой: он раскрывал планы многочисленных операций итальянцев и усташей. Он оповещал об этом руководство партии в Макарске. 1 декабря 1942 года по распоряжению партии вместе с отцом Иосипом перебрался из Макарски в Биоково — территорию, не занятую оккупантами, после чего занялся вербовкой добровольцев из города Лучко.

В конце 1942 — начале 1943 года Велимир возглавил Морское отделение 4-й оперативной зоны Штаб-квартиры НОАЮ в Хорватии. По его инициативе был создан 1-й морской партизанский отряд, командиром которого и стал Велимир. Используя свои знания, которые он приобрёл за время обучения в Военно-морской академии, он обучал партизан и строительству лодок, и правилам морского боя, сумев сделать маленький партизанской флот из легко вооружённых судов достаточно грозной силой. Помимо всего прочего, Шкорпик лично занимался разработкой военно-морского флага Югославии и униформы для моряков югославского флота.

В декабре 1942 года партизаны из Биоково начали вести первые боевые действия на море: в Брачском канале ими были проведены несколько успешных операций, а 31 декабря ими были захвачены пять кораблей. Эти успешные действия партизан привели к тому, что итальянцы стали отправлять тяжёлые корабли для охраны конвоев и патрулирования канала. В середине февраля 1943 года Отдел военно-морских сил был расформирован, и Велимир возглавил 1-й военно-морской отряд, который успешно отбил несколько атак итальянцев на Макарское приморье. В начале марта отряд был переформирован в Биоковский партизанский отряд, командиром которого был назначен Шкорпик-младший; в середине мая он был назначен начальником штаба Цетинского отряда.

После освобождения Задварья в августе 1943 года Шкорпик возглавил Группу цетинских батальонов, в составе которой участвовал в боях за Трилье, Ловреч и Аржан. После капитуляции Италии угроза с моря несколько отступила, и он был назначен командиром штаба Прибрежного командования, в ведении которого были вооружённые корабли в средней и южной Далмации, а также береговая артиллерия.

В сентябре 1943 года партизаны освободили Сплит, и Шкорпик возглавил военно-морскую базу Сплита. В конце сентября завершилось очередное реформирование, и Прибрежное командование стало Командованием вооружённого флота, в октябре месяце после начала очередного наступления немцев Шкорпик распорядился эвакуировать основные силы партизан Далмации и гражданское население на острова, выбив оттуда значительную часть немецких и хорватских сил. За короткое время усилиями Велимира партизаны сумели успешно эвакуировать гражданское население Хорватии и отрезать немцев от снабжения по воде.

По инициативе Велимира Шкорпика в начале октября 1943 года делегация Народно-освободительной армии Югославии отправилась на переговоры с англо-американским командованием, Шкорпик представлял 4-ю оперативную зону. С разрешения союзников часть гражданского населения была эвакуирована на итальянские острова, которые контролировали союзники. 18 октября был официально сформирован Военно-морской флот НОАЮ, начальником штаба которого был назначен Шкорпик. Однако к своим прямым обязанностям он не приступил, поскольку одновременно занял должность начальника штаба 3-й далматинской бригады.

В начале ноября 1943 года Шкорпик прибыл в штаб бригады, договорившись о действиях на суше. 7 ноября 1943 в битве при селе Загорье его отряд был окружён усташами. Велимир попытался вырваться из окружения, но трагически погиб. В тот же день партизаны похоронили его в селе.

Указом Президиума Народной Скупщины Федеративной Народной Республики Югославии от 8 сентября 1952 года Велимир Шкорпик был посмертно награждён званием Народного героя Югославии. В память о первом командире военно-морских сил коммунистической Югославии одна из улиц города Трешневка получила имя Шкорпика. В ВМС СФРЮ его имя носил ракетный катер типа «Оса» — RČ-310 «Велимир Шкорпик».

Литература 
 Народни хероји Југославије. «Младост», Београд 1975. година.
 Vojna enciklopedija (Т.9). Beograd 1978. godina.

Ссылки 
 Škorpik Josipa Velimir (1) 
 Škorpik Josipa Velimir (2) 

Моряки Второй мировой войны
Военные моряки Югославии
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии